El término Chambers puede referirse a:

Apellido

Alan Chambers, presidente de Exodus International.
Dennis Chambers (n. 1959), baterista estadounidense.
Dwain Chambers (n. 1978), atleta británico.
Ephraim Chambers (1680-1740), enciclopedista inglés.
Guy Chambers (n. 1963), compositor inglés.
Jerry Chambers, (n. 1943), jugador de baloncesto estadounidense.
Justin Chambers, (n. 1970), modelo estadounidense.
Kasey Chambers (n. 1976), cantante australiana.
Marilyn Chambers (1952-2009), modelo y actriz porno estadounidense.
Paul Chambers (1935-1969), bajista estadounidense de jazz.
Robert Chambers (1802-1871), escritor y editor británico.
Robert William Chambers (1865-1933), escritor estadounidense.
Tom Chambers (n. 1959), jugador de baloncesto estadounidense.
William Chambers (1723-1796), arquitecto inglés.

William Keith Chambers Guthrie (1906-1981), filólogo clásico escocés.

Autores de nombres botánicos 
 H.L.Chambers - Henrietta L. Chambers fl. 2008
 K.L.Chambers - Kenton Lee Chambers 1929-
 T.C.Chambers - Thomas Carrick Chambers 1930-
 Coker - William Chambers Coker (1872-1953), profesor estadounidense

Personajes ficticios 

Jake Chambers, personaje de la serie de libros "La Torre Oscura" de Stephen King.
Rebecca Chambers, personaje de la saga de videojuegos Survival Horror.

Lugar geográfico 

Condado de Chambers (Texas), condado del estado estadounidense de Texas.
Condado de Chambers (Alabama), condado del estado estadounidense de Alabama.
Calle Chambers (Manhattan), calle en la ciudad de Nueva York.
Calle Chambers (línea de la Calle Nassau), estación de metro de Nueva York.
Calle Chambers–World Trade Center (Línea de la 8.ª Avenida), estación de metro de Nueva York.